Бюа́ш () — французская фамилия.

Известные носители:
 Бюаш, Жан-Никола (1741—1825) — французский королевский географ.
 Бюаш, Филипп (1700—1773) — французский королевский географ и картограф.
 Бюаш, Фредди (1924—2019) — швейцарский киновед.